Эмил Стефанов Карастойчев (, 3 февраля 1916, Шумен — 12 ноября 1997, София) — болгарский шахматист, мастер. Серебряный призер чемпионата Болгарии 1950 г. В составе сборной Болгарии участник двух шахматных олимпиад и двух Балканиад.

По окончании спортивной карьеры работал тренером в школе спортивного общества «Славия». Среди его воспитанников — одна из сильнейших шахматисток Болгарии, восьмикратная чемпионка страны Маргарита Войска.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 3 февраля
Родившиеся в 1916 году
Родившиеся в Шумене
Умершие 12 ноября
Умершие в 1997 году
Умершие в Софии
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты XX века
Шахматисты Болгарии
Участники шахматных олимпиад
Шахматные тренеры Болгарии